Аполлодор из Дамаска — инженер, архитектор, конструктор и скульптор II века н. э.

Аполлодор родом из Дамаска, Римская Сирия.
По происхождению он был набатеем. Любимец Траяна, архитектор моста через Дунай (длина свыше 1 км), построенного для кампании 105—106 годов в Дакии.

Также построил форум и колонну Траяна в Риме, триумфальную арку Траяна в Беневенте и Анконе. Считается создателем римского Пантеона и моста Алконéтар в Испании.

В 106 году он завершил или восстановил одеон Домициана, строительство которого было начато на Марсовом поле во времена Домициана.

Он также написал научный труд «Осадные механизмы» (), который был посвящён Адриану.

Колонна Траяна, размещённая в центре одноимённого форума, известна как первый триумфальный монумент такого вида.

Во времена правления Адриана, которого он обидел насмешкой над его деятельностью в роли артиста и архитектора (за планы императора Адриана по строительству храма Венеры), Аполлодор был сослан и вскоре, будучи обвинённым в вымышленных преступлениях, был приговорён к смерти (Дион Кассий, LXIX, 4). История о смерти Аполлодора показывает длительную враждебность по отношению к Адриану в сенаторских кругах. Как сообщает Дион Кассий, Аполлодор осквернил честь Адриана, высмеяв его отношение к архитектуре, и впоследствии был изгнан. Многие восприняли за правду этот эпизод, хотя сейчас историки утверждают обратное, например Р. Т. Ридли в работе «Аполлодор из Дамаска» (1989).

В честь Аполлодора назван кратер на Меркурии.

Примечания

Переводы 
 Аполлодор. «Полиоркетика». / Пер. М. Н. Страхова. // Греческие полиоркетики. Вегеций. (Серия «Античная библиотека». Раздел «Античная история»). СПб., Алетейя, 1996. 352 стр. С. 29-66.

Ссылки 

 
 Джеймс Граут: 'Аполлодор из Дамаска,' часть из Encyclopædia Romana

Архитекторы Древнего Рима
Казнённые в Римской империи во II веке
Древнегреческие писатели
Строители мостов
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени